Ritual může znamenat:

 anglicky, německy aj. rituál

v hudbě
 mnoho metalových kapel s tímto názvem
 Ritual. – album české kapely Master's Hammer
 Ritual (album, XIII. století) – album české kapely XIII. století